Chupadero peut désigner :

Toponymes

: un census-designated place au Nouveau-Mexique.

Chupadero : une localité de la paroisse d'Yapacana de la municipalité d'Atabapo dans l'État d'Amazonas.

Astronomie 
 Chupadero : un cratère de la planète Mars.

Homonymie de toponyme